«Дьяволы» — название фильмов:
* «Дьяволы» — британский кинофильм режиссёра Кена Рассела, выпущенный в 1971 году.
 «Дьяволы» (фр. Les diables) — франко-испанский художественный кинофильм 2002 года режиссёра Кристофа Ружжиа.